Jiraiya (folklore), een personage uit de Japanse folklore
Jiraiya (cicade), een cicadesoort
Jiraiya (Naruto), een personage uit Naruto
Sekai Ninja Sen Jiraiya, een Japanse tokusatsuserie